Mikkelsen est un patronyme danois ou norvégien, signifiant « fils de Mikkel » (l’équivalent de ). Le nom est porté par :

Personnes
Andreas Mikkelsen (1989-), pilote automobile norvégien
Brian Mikkelsen (1966-), homme politique danois
Caroline Mikkelsen (1906-1998), exploratrice dano-norvégienne
Christen Mikkelsen Kold (1816-1870), pédagogue danois
Ejnar Mikkelsen (1880-1971), explorateur polaire et écrivain danois,qui a donné son nom à la baie de Mikkelsen
Henning Dahl Mikkelsen, dit Mik (1915-1982), dessinateur et scénariste de bande dessinée danois
Henriette Rønde Mikkelsen (1980-), handballeuse danoise
Jákup Mikkelsen (1970-), footballeur féroïen
Jesper Mikkelsen (1980-), footballeur danois
Lars Mikkelsen (1964-), acteur danois
Mads Mikkelsen (1965-), acteur danois
Peter Mikkelsen (1960-2019), arbitre de football international danois
Sonja Mikkelsen (1955-), homme politique danois
Vern Mikkelsen (1928-2013), joueur américain de basket-ball.

Géographie 

 Baie de Mikkelsen –  Baie de la Terre de Graham nommée d'après l'explorateur danois Ejnar Mikkelsen
 Mikkelsen Islands, un archipel de l'Antarctique.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien